Felsenbarsch steht für:
 den Trivialnamen der Art Morone saxatilis, eines nordamerikanischen Süßwasserfischs
 die Familie der Stachelköpfe (Sebastidae), auch Felsenbarsche genannt, deren Vertreter im Meer leben